Департамент Гуалегуай  () — департамент в Аргентине в составе провинции Энтре-Риос.

Территория — 7178 км². Население — 51883 человек. Плотность населения — 7,20 чел./км².

Административный центр — Гуалегуай.

География 
Департамент расположен на юге провинции Энтре-Риос.

Департамент граничит:
на севере — с департаментами Ногоя, Тала
на востоке — с департаментами Гуалегуайчу, Ислас-дель-Ибикуй
на юге — с провинцией Буэнос-Айрес
на западе — с департаментом Виктория

Административное деление
Департамент включает 2 муниципалитета:
Гуалегуай
Хенераль-Галарса

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Энтре-Риос